Moritz Schmidt henviser til blandt andre:

 Moritz Schmidt (filolog) (1823–1888) – tysk klassisk filolog
 Moritz Schmidt (læge) (1838–1907) – tysk halslæge